En Pologne, Żbiki peut désigner : 

 Żbiki, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Żbiki, un village dans la voïvodie de Mazovie.